Ла-Маддалена:

 Ла-Маддалена — коммуна в провинции Ольбиа-Темпио, Италия. Расположена на одноимённом архипелаге;
 Ла-Маддалена (остров) — главный остров архипелага Ла-Маддалена;
 Ла-Маддалена (архипелаг) — архипелаг в Италии, к северу от Сардинии;
 Ла-Маддалена (паром) — паром, соединяющий северное побережье Сардинии с коммуной Санта-Тереза-Галлура.

См. также 
 Магдалина